«Батьки і сини» — американська короткометражна драма 1912 року.
 «Батько і син» — радянська кінодрама 1936 року.
 «Батько та син» — радянський художній фільм-виробнича драма 1941 року.
 «Батько і син» — радянський фільм 1979 року.
  — фільм-драма 2003 року, режисера Олександра Сокурова.